Оре́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південний схід від Парижа, 95 км на північ від Марселя, 55 км на схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 80 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 174,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Орель на сайті французького Національного інституту географії
 Орель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Орель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз